

События 

 Голод в Исландии.
 Маэлмуад коронуется как король Мунстера.
 Подавление императором Оттоном II Рыжим мятежа своего двоюродного брата Генриха II, герцога Баварии.
 Маркграфами Баварской Восточной марки становятся Бабенберги.
 Заканчивается строительство города Мадинат-аль-Захра.
 Начальник гвардии Мухаммад ибн Аби аль-Мансур и хаджиб аль-Мусхафи выдвигают на трон Кордовы 11-летнего ал-Хишама II, вопреки мусульманской традиции, запрещающей слишком юным занимать трон. 976—1009 — Халиф Кордовы Хишам II (+1013).
 11 января —  мерть Иоанна Цимисхия в Константинополе. Начало правления Василия II и Константина VIII.
 976—1025 —  мператор Византии Василий II Булгароктон (Болгаробойца) (958—1025, 15.12), сын Романа II и Феофано. Войны в Азии, Закавказье и Италии. Завоевание Армении.
 Восстание в Болгарии Давида, Моисея, Аарона и Самуила Шишманов.
 Битва при Сера. Победа византийцев над болгарами. Гибель Давида и Моисея Шишманов. Проедр Василий Лакапин решает возвратить Бориса и Романа, сыновей царя Петра, к власти в Преславе. Гибель Бориса. Переход Романа на сторону Самуила Шишмана.
 Начинается царствование Самуила Болгарского.
 Мятеж Варда Склира в Азии. Склир провозглашает себя императором Византии и захватывает все азиатские фемы. К Склиру перешли все тяжеловооружённые воины. Император Василий II освобождает опального Варда Фоку, племянника Никифора II, делает его доместиком схол в Малой Азии и посылает против Склира.
 Фатимиды подчинили Мекку, Медину и весь западный берег Аравии.
 Карматы Бахрейна против Фатимидов и шиитов-Буидов.
 976/7-997 — эмир Бухары Нух III (II) ибн Мансур.
 976—997 —  мператор Китая Тай-цзун.

Русь 
 Появление миссионеров (976—977) из Германии при дворе киевского князя Ярополка Святославовича.

Скончались 
 10 января — Иоанн I Цимисхий, император Византии.
 Аль-Хакам II — халиф Кордовы. За 15 лет царствования он создал библиотеку в количестве более 400000 томов (с тщательными каталогами всех работ), присоединил города Сан Эстебан Гормас и Самору, хотя его царствование было периодом мира.
 Аль-Муджири — брат аль-Хакама.

См. также

Примечания